Doluš je lahko:
 Doluš, Hrvaška
 Doluš (Slovenija)